Николай Николаевич Парфентьев:
 Парфентьев, Николай Николаевич (1906—1994) — советский военный деятель, полковник.
 Парфентьев, Николай Николаевич (1877—1943) — русский математик и педагог.